Гварді́йський прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

Список 
 Гвардійський провулок — провулок в місті Жмеринка Вінницької області.

 Гвардійський провулок — зниклий провулок у Голосіївському районі міста Києва.

Провулки